Ozan (Ain), een gemeente in het Franse departement Ain
Ozan (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas